Frontline steht für:
 Frontline, ein norwegisches Unternehmen
 Fipronil, Markenname eines Antiparasitikums
 einen ehemaligen Namen des unter dem Namen Funhouse Records gegründeten Musiklabels
 Frontline (Fernsehserie), eine US-amerikanische Dokumentar-Fernsehserie des Public Broadcasting Service
 Frontline – Zwischen den Fronten, britisches Filmdrama von Roger Michell aus dem Jahr 1998 
 Frontline (Band) ist eine Deutsche Hardrockband mit dem Schwerpunkt AOR